Niemcy:
 Blau – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Marietta Blau – austriacka fizyk
 Max Blau – szwajcarski szachista
 Paul Blau – niemiecki teolog
 Peter Michael Blau – amerykański socjolog

Inne:
 blau Mobilfunk – firma telekomunikacyjna
 Blau-Weiss 90 Berlin – klub piłkarski
 Mas Blau – metro w Barcelonie

Zobacz też:
 operacja Fall Blau